Новак Джокович захистив титул, який вигравав до того тричі поспіль. Він  стати тільки п'ятим тенісистом відкритої ери після Бйорна Борга, Піта Сампраса,  Роджера Федерера та Рафаеля Надаля, який зумів здобути чотири перемоги в турнірі Великого шолома поспіль. У фіналі Джокович переміг австралійця Ніка Кирйоса з рахунком 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3). 

Рафаель Надаль намагався стати першим тенісистом, що здійснив  би подвійний  Великий шолом на трьох різних покриттях, другим тенісисом після Борга, який тричі виграв би турніри Великого шолома по обидва боки Ла-Маншу та долучитися до п'ятірки тенісистів (Джек Кроуфорд, Дон Бадж, Лью Гоуд, Род Лейвер та Новак Джокович), які виграли перші три турніри календарного Великого шолома. Більш того, він намагався стати першим тенісистом, що вигравали принаймні три мейджори   на усіх покриттях (твердому, ґрунті й  траві). А ще він намагався зрівнятися з досягненням Серени Вільямс — 23 одиночні мейджори. Однак Надаль знявся перед півфінальною грою через надрив м'язів живота.

Уперше з 1998-го у турнірі не фігурував 8-разовий чемпіон Роджер Федерер.

Стан Вавринка намагався завершити Великий шолом за кар'єру, але програв уже в першому колі.

Уперше  від запровадження рейтингу в 1973-му на Вімблдоні не грали перша та друга ракетка світу (Данило Медведєв та Александер Цвереф, відповідно). Медведєва відсторонили як представника країни-агресора, а Цвереф одужує після травми.

Уперше в історії Вімблдону  у вирішальному сеті використовувався чемпіонський тайбрейк (до 10 очок), і втретє тайбрейк

Сіяні тенісисти
Посів здійснювався за рейтингом ATP.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Джерела:

Захищений рейтинг

Відібралися через кваліфікацію

Щасливі лузери

Знялися

Всеанглійський клуб лаун тенісу та крокету відсторонив російських та білоруських тенісистів, проголошуючи що «в умовах такої несправедливої та безпрецедентної військової агресії було б неприйнятним, якби російський режим отримав будь-яку користь від участі російських або білоруських гравців у Турнірі».

 – не включений у заявлений список
 – відсторонений від гри через національність
& – знявся
Дата рейтингу: 16 May 2022
Джерела:

Explanatory notes

Посилання

Зовнішні посилання
 Entry List
 Draw
 ITF Preview
 Draw

Men's Singles
Wimbledon Championships – Men's Singles